O endoísmo é uma filosofia/religião monoteísta, tem como crença principal a ideia de que "a busca de Deus deve vir dentro de si mesmo através dos caminhos da vida física", como o próprio nome da religião diz (do grego endo, que significa interior).

História
Fundada em Porto Alegre no ano de 2001. Atualmente, a religião realiza periodicamente a publicação de livros, edição de vídeos, composição de músicas destinadas à reflexão e meditação, ensinamentos e instruções de cunho espiritual. Possui dois sites especializados, um boletim informativo semanal e a rádio Unidade Divina.

Liturgia

Ritual interno
O endoísmo estabelece uma ordem de 100 vibrações e desdobramentos do nome divino, além de 100 mantras, cujas origens estão na palavra "Eu Sou".

Cada frase é constituída de um sujeito (o "Eu Superior", a "centelha divina"), o verbo auxiliar "Ser" e o seu complemento de virtude, fechando, pois, um ciclo completo de manifestação do poder e da vontade divina sempre que recitada com consciência.

Os mantras de poder devem ser constantemente proferidos, em qualquer momento e em qualquer circunstância, com o máximo de atenção e fervor. Para eles, quanto mais "colorido" houver (mentalização, visualização e recitação), tanto mais positivos serão os resultados obtidos, e a ordem para obter esses resultados é, respectivamente: harmonizar, imaginar, meditar, invocar, concretizar e agradecer a Deus.

Ritual externo

Mandamentos
À semelhança de tradicionais lojas de cunho espiritual, a hierarquia endoista contempla a existência de três graus: aprendiz, companheiro e mestre. O Endoismo postula uma série de  mandamentos, entre os quais:
Viver o momento presente
Ter gratidão
Priorizar a essência
Viver com alegria
Tornar o mundo sagrado
Despertar o deus interior
Ser Deus em ação

Ver também 
 Novo movimento religioso

Ligações externas 
 Endoismo, a luz do caminho
 Unidade Divina

Novos movimentos religiosos
Religiões sincréticas